Алан Урыга (; 19 февраля 1994, Краков, Польша) — польский футболист, полузащитник клуба «Висла» (Краков).

Биография 
Воспитанник краковских клубов Гутник и Висла. Играл в сборных Польши соответствующих возрастов. Во время отборочного турнира к Чемпионату Европы до 17 лет 2011 года, был капитаном сборной Польши до 17 лет.

Дебют в матчах Экстракласы состоялся 7 апреля 2012 года против белостокской «Ягеллонии».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Висла» Плоцк